O Rego puede hacer referencia a:

provincia de La Coruña
O Rego do Pazo, lugar de la parroquia de Boimorto, concello de Boimorto.
O Rego do Seixo, lugar de la parroquia de Boimorto, concello de Boimorto.
O Rego de Ará, lugar de la parroquia de Corneda, concello de Boimorto.
O Rego (Cabañas), lugar de la parroquia de San Martiño de Porto, concello de Cabañas.
O Rego (Carballo), lugar de la parroquia de Entrecruces, concello de Carballo.
O Rego da Leña, lugar de la parroquia de San Mamede de Carnota, concello de Carnota.
O Rego (Cedeira), lugar de la parroquia de Montoxo, concello de Cedeira.
O Rego da Iña, lugar de la parroquia de Cerceda, concello de Cerceda.
O Rego da Madeira, lugar da parroquia de Os Casás, concello de Cerdido.
O Rego da Moa, lugar de la parroquia de Barallobre, concello de Fene.
O Rego do Chao, lugar de la parroquia de Mañón, concello de Mañón.
O Rego do Eixo, lugar de la parroquia de San Fiz de Monfero, concello de Monfero.
O Rego (Ortigueira), lugar de la parroquia de Devesos, concello de Ortigueira.
O Rego da Laxe, lugar da parroquia de As Neves, concello de Ortigueira.
O Rego dos Sapos, lugar da parroquia de As Neves, concello de Ortigueira.
O Rego (Outes), lugar de la parroquia de Santa María de Entines, concello de Outes.
O Rego (Puentes de García Rodríguez), lugar da parroquia de O Deveso, concello de Puentes de García Rodríguez.
Tras do Rego, lugar de la parroquia de As Pontes de García Rodríguez, concello de Puentes de García Rodríguez.
O Rego dos Bácaros, lugar de la parroquia de San Pedro de Eume, concello de Puentes de García Rodríguez.
O Rego (Seixas), lugar de la parroquia de Seixas, concello de Somozas.
O Rego (As Somozas), lugar de la parroquia de As Somozas, concello de Somozas.

provincia de Lugo
O Rego do Cal, lugar de la parroquia de Galgao, concello de Abadín.
O Rego Cavado, lugar de la parroquia de Montouto, concello de Abadín.
O Rego das Pedras, lugar de la parroquia de Seivane de Vilarente, concello de Abadín.
O Rego do Lopo, lugar de la parroquia de San Cosme de Barreiros, concello de Barreiros.
O Rego (Begonte), lugar de la parroquia de Carral, concello de Begonte.
O Rego (Castro de Rey), lugar de la parroquia de Prevesos, concello de Castro de Rei.
O Rego (Cervo), lugar de la parroquia de Rúa, concello de Cervo.
O Rego (Corgo), lugar de la parroquia de San Cosme de Manán, concello de Corgo.
O Rego da Cerva, lugar de la parroquia de Muimenta, concello de Cospeito.
O Rego do Sapo, lugar de la parroquia de Pígara, concello de Guitiriz.
O Rego (Muras), lugar de la parroquia de Ambosores, concello de Muras.
O Rego (Cabanas), lugar de la parroquia de Cabanas, concello de Vicedo.
O Rego (Riobarba), lugar de la parroquia de Riobarba, concello de Vicedo.
O Rego (Villalba), lugar de la parroquia de San Martiño de Lanzós, concello de Villalba.
O Rego do Corzo, lugar de la parroquia de Cazás, concello de Germade.
O Rego do Sapo, lugar de la parroquia de Cazás, concello de Germade.

provincia de Ourense
O Rego (Pungín), lugar de la parroquia de Punxín, concello de Pungín.
O Rego (Villamarín), lugar de la parroquia de Sobreira, concello de Villamarín.

provincia de Pontevedra
O Rego (Crecente), lugar de la parroquia de Filgueira, concello de Crecente.
O Rego Novo, lugar de la parroquia de Taboexa, concello de Las Nieves.